Вантаа может означать:

 Вантаа — город в Финляндии.
 Вантаа — международный аэропорт города Хельсинки.
 Вантаа или Вантаанйоки — река в Южной Финляндии.